Mickan ist der Name von

 Mickan (Kattegat), eine schwedische Insel im Göteborger Schärengarten

sowie der Familienname von

 Bernd Mickan (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Eric Mickan (* 1985), deutscher Moderator und Redakteur